El Clàssic d'Auckland 2011, també conegut com a ASB Classic 2011, una competició tennística femenina sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 8 de gener de 2011 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual femení   
 Quadre doble femení   

2011
WTA Tour 2011